

Nascimentos

Falecimentos 

1836 no desporto